Sagittarius, du latin signifiant « archer », peut désigner :

Astronomie 
 le Sagittaire, une constellation, dont :
 Sagittarius A, une source d'émission radio complexe ;
 Sagittarius A*, une source intense d'ondes radio ;
 Sagittarius A ouest, une région d'hydrogène ionisé ;
 Sagittarius A Est, un rémanent de supernova ;
 Sagittarius B2, nuage moléculaire géant ;
 Sagittarius X-4, binaire X à faible masse.

Astrologie 
le Sagittaire, un signe astrologique

Musique 
Henricus Sagittarius ou Heinrich Schütz (1585-1672), un compositeur allemand
L'Ensemble Sagittarius, un ensemble de musique baroque dirigé par Michel Laplénie et dont le nom fait référence au compositeur Heinrich Schütz.
Sagittarius, un groupe des années 1960 avec Gary Usher.

Personnalités 
Sagittarius est un évêque de Gap déposé en 579 et mort en 585 au siège de Saint-Bertrand-de-Comminges
Sagittarius (en allemand Schütz), le nom latin sous lequel plusieurs personnalités sont connues :
Sagittarius ou Christian Schütz (1526-1592), un théologien allemand
Caspar Sagittarius (1597–1667), un recteur allemand 
Caspar Sagittarius II (1643–1694), un juriste, historien et théologien allemand 
Johann Sagittarius (1531–1584), un théologien allemand 
Paul Martin Sagittarius (1645−1694), un recteur allemand 
Thomas Sagittarius (1577−1621), un historien, philosophe et philologue allemand

Autres 
un sagittarius, un type de gladiateur.
Sagittarius, un genre de rapaces constitué du seul Messager sagittaire.

Notes et références